Ба́лодис () — латышская фамилия, в переводе означает «голубь». Известные носители:
 Балодис, Андрей Мартынович (1908—1987) — латышский советский поэт.
 Балодис, Антонс (1880—1942) — латвийский государственный, дипломатический и политический деятель.
 Балодис, Гунарс (род. 1934) — латвийский живописец.
 Балодис, Карлис (1864—1931) — латвийский и немецкий экономист, финансист, статистик и демограф.
 Балодис, Каспарс — правовед и судья.
 Балодис, Петерис (1867—1919) — латвийский художник.
 Балодис, Ринголд — правовед и государственный деятель.
 Балодис, Янис (1881—1965) — латвийский генерал.

См. также